

Geografia 
 Swanson – località canadese nell'Ontario
 Swanson – borgata canadese nel Saskatchewan
 Swanson – fiume dell'Alaska

Persone 
 Claude Augustus Swanson – politico statunitense
 Cub Swanson – artista marziale misto statunitense
 Duane Swanson – cestista statunitense
 Gloria Swanson – attrice statunitense
 John August Swanson – pittore statunitense
 Kristy Swanson – attrice statunitense
 Norm Swanson – ex cestista statunitense
 Steven Swanson – astronauta e ingegnere statunitense

Altro 
 15106 Swanson – asteroide della fascia principale
 USS Swanson – nave della marina statunitense
 Swanson – personaggio della serie animata South Park